A edição de 1969/1970 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida pelos ingleses do Manchester City ao derrotar na final os polacos do Górnik Zabrze. Este foi, até à data, o único troféu europeu conquistado pelo Manchester City.

O representante português, a Académica de Coimbra chegou aos quartos-de-final, sendo eliminada pelos futuros vencedores, o Manchester City.

Esquema

Pré-eliminatória

Primeira eliminatória

Segunda eliminatória 

(a) AS Roma venceu a eliminatória por moeda ao ar

Quartos-de-Final

Meias-Finais 

(a) Górnik Zabrze venceu o jogo de desempate por moeda ao ar, após ter ficado 1-1

Final 

1969 no futebol
1970 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças